Sandlin ist der Familienname folgender Personen:

 Destin Sandlin (* 1981), US-amerikanischer Ingenieur
 John N. Sandlin (1872–1957), US-amerikanischer Politiker
 Lena Sandlin-Hedman (* 1969), schwedische Politikerin
 Max Sandlin (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Stephanie Herseth Sandlin (* 1970), US-amerikanische Politikerin
 Tim Sandlin (* 1950), US-amerikanischer Autor
 Tommy Sandlin (1944–2006), schwedischer Eishockeytrainer